Schwarzschild ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schwarzschild (1874–1948), deutscher Maler
 Heinrich Schwarzschild (1803–1878), deutscher Arzt und Dichter
 Karl Schwarzschild (1873–1916), deutscher Astronom und Physiker (nach ihm sind div. Eigenschaften Schwarzer Löcher benannt)
 Leopold Schwarzschild (1891–1950), deutscher Publizist
 Martin Schwarzschild (1912–1997), US-amerikanischer Astrophysiker deutscher Herkunft, Sohn von Karl Schwarzschild
 Richard Schwarzschild (1898–1943), deutscher Kaufmann, Opfer des Holocaust

Weiters:
 Hannelore Wicki-Schwarzschild (1929–2014), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin
 Margot Wicki-Schwarzschild (1931–2020), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin

Benannt nach Karl Schwarzschild:

 (837) Schwarzschilda, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Schwarzschild (Mondkrater)
 Schwarzschild-Effekt
 Schwarzschild-Teleskop
 Schwarzschild-Metrik
 Schwarzschild-Tangherlini-Metrik
 Schwarzschildradius
 Schwarzschild-Singularität

Schwarzschild  bezeichnet weiterhin:
 Schwarzschild (Band), eine deutsche Elektronik-Band